

Cinema 
Il giocatore (Grand Slam) – film del 1933 diretto da William Dieterle
Ad ogni costo (Grand Slam) – film 1967 diretto da Giuliano Montaldo

Musica 
Grand Slam – gruppo musicale irlandese
Grand Slam – album dei The Isley Brothers del 1981
Grand Slam – album degli Spiderbait del 1999

Sport 
Questo termine è usato negli sport, per indicare una serie di vittorie in importanti tornei di una certa competizione:
 Grande Slam – nel baseball indica un fuoricampo con tutte le basi piene e quindi la realizzazione di 4 punti, (3 dalle basi piene e uno dal battitore).
 Grande Slam – nel bridge indica il colpo massimo che si possa realizzare.
 Grande Slam – nel tennis indica la vittoria dei 4 maggiori tornei nel corso di un anno.
 Grande Slam – nel rugby può indicare o la vittoria di tutte le partite del Sei Nazioni, o la vittoria di una squadra in tour su tutte e quattro le Home Nations (Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia).
 Grande Slam – nel wrestling indica colui che ha conquistato tutti i titoli di una federazione.
 Grande Slam – nel golf indica la vittoria dei 4 maggiori tornei nel corso di un anno, i Major.
 Grande Slam – nel curling indica un insieme di sette tornei per professionisti organizzati in Canada durante il corso dell'anno.

Televisione 
Grand Slam – film per la televisione del 1990 diretto da Bill L. Norton

Altro 
 Grand Slam – bomba aeronautica di costruzione britannica utilizzata nella seconda guerra mondiale.
 Grand Slam – cocktail IBA del 1961